

Codici 
 RAX  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oram (Papua Nuova Guinea)

Letteratura 
 I Rax – libro del Dr. Seuss del 1961

Geografia

Austria 
 Catena Rax-Schneeberg – massiccio montuoso delle Alpi Nord-orientali di Stiria (Bassa Austria e Stiria)
 Rax – ex comune ora frazione di Jennersdorf, città nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)